Vod je lahko:
 vod - vojaška enota
 vod - del napeljave pri vodovodu ali električnem omrežju